Jean-Charles Banoun est un journaliste français né en 1969 à Marseille dans le département français des Bouches-du-Rhône. Depuis son lancement en 2013, Jean-Charles Banoun a rejoint la chaîne i24NEWS en tant que rédacteur en chef et présentateur.

Parcours 

Jean-Charles Banoun commence sa carrière radio en exerçant en tant que pigiste dans une radio libre de Marseille, il suit en parallèle des études de droit. Il obtiendra sa Maitrise.

En 1998, il intègre la radio Europe 1 alors dirigée par Jérôme Bellay comme correspondant à Marseille. En 2001, il rentre au service des sports de la station.

En 2003, il présente l'émission sportive phare d'Europe 1, Europe Sport.

Dès 2005, il se spécialise dans le football. Il commente les grands matchs du championnat de France, de la Ligue des champions et de l'équipe de France.
 
En 2008, il remplace occasionnellement Pierre-Louis Basse dans l'émission Bienvenue au club. De plus, durant le championnat d'Europe des nations de la même année il commente les grands matchs aux côtés de Guy Roux et Nicolas Fauroux.

En 2009, il est le remplaçant d'Alexandre Ruiz dans Les grands directs du sport et d'Alexandre Delpérier dans Europe 1 Foot et Europe Sport.

Durant la coupe du monde de football de 2010, il commente les matchs aux côtés de Guy Roux et Alexandre Ruiz. En octobre de la même année, il est nommé rédacteur en chef du service des sports d’Europe 1 en remplacement de Laurent Jaoui.

Dès août 2011, il anime Europe 1 Sport. 

Fin mai 2013 et après avoir passé quinze ans à Europe 1, il quitte la station afin de partir vivre en Israël où il intègre la rédaction en chef d'une nouvelle chaîne d'information en continu, i24NEWS. Il est alors remplacé par François Clauss à la direction des sports et à titre provisoire par Cyrille de la Morinerie à la présentation des émissions.

Depuis le lancement d'i24NEWS en juillet 2013, Jean-Charles Banoun présente la tranche d'informations du soir 20-22h, Le Prime. Il présente également chaque semaine depuis 2019 le magazine Afrique.

Notes et références 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste sportif français
Rédacteur en chef
Personnalité masculine française de la radio
Radio libre
Radio à Marseille - Aix-en-Provence
Collaborateur d'Europe 1
Correspondant radio à Marseille
Animateur sur Europe 1
Naissance à Marseille
Naissance en 1969